Качмашев – русская фамилия.

Известные носители 
 Качмашев, Геннадий Николаевич (1919—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Качмашев, Егор Алексеевич (род. 2002) — российский спортсмен-подводник.